Квалификация (отборочный турнир) 25-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 13 мая по 9 сентября 2006 года с участием 28 национальных сборных команд. Было разыграно 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Россия (страна-организатор), Италия, Сербия, Испания, Польша, Греция, Франция (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Латвия, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Первый раунд 
 13 мая 2006. Вильц (Люксембург).  Люксембург —  Норвегия 0:3 (21:25, 18:25, 18:25).
 20 мая. Берген (Норвегия).  Норвегия —  Люксембург 3:0 (25:19, 25:18, 25:15).

 13 мая. Кишинёв (Молдова).  Молдова —  Латвия 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 25:16).
 20 мая. Рига (Латвия).  Латвия —  Молдова 3:1 (20:25, 25:18, 25:12, 25:17). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 177:170.

 13 мая. Тбилиси (Грузия).  Грузия —  Швеция 0:3 (20:25, 23:25, 22:5).
 21 мая. Стокгольм (Швеция).  Швеция —  Грузия 3:0 (25:14, 25:12, 25:20).

 14 мая. Баку (Азербайджан).  Азербайджан —  Австрия 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:21).
 20 мая. Клагенфурт (Австрия).  Австрия —  Азербайджан 3:2 (25:20, 20:25, 21:25, 25:18, 15:12).

Победители стыковых матчей (Норвегия, Латвия, Швеция, Азербайджан) вышли во второй раунд, где к ним присоединились ещё 20 команд.

Второй раунд

Группа А 

 2—4.06.2006. Паредеш (Португалия)
 2 июня: Белоруссия — Бельгия 3:2 (25:19, 25:18, 16:25, 24:26, 16:14); Португалия — Азербайджан 3:0 (25:14, 25:21, 25:15).
 3 июня: Бельгия — Азербайджан 3:0 (25:15, 25:13, 25:19); Португалия — Белоруссия 3:2 (25:22, 17:25, 18:25, 25:17, 15:13).
 4 июня: Белоруссия — Азербайджан 3:0 (25:22, 25:18, 25:14); Бельгия — Португалия 3:0 (25:20, 25:18, 28:26).

 16—18.06.2006. Минск (Белоруссия)
 16 июня: Португалия — Азербайджан 3:0 (27:25, 25:21, 25:19); Бельгия — Белоруссия 3:2 (22:25, 25:22, 19:25, 25:21, 21:19).
 17 июня: Бельгия — Португалия 3:0 (29:27, 25:19, 25:20); Белоруссия — Азербайджан 3:0 (32:30, 25:17, 25:21).
 18 июня: Бельгия — Азербайджан 3:0 (25:18, 25:12, 25:11); Белоруссия — Португалия 3:2 (25:21, 25:22, 18:25, 18:25, 15:11).

Группа В 

 27.05—1.07.2006.
 27 мая. Тисауйварош (Венгрия): Венгрия — Дания 3:2 (25:17, 17:25, 25:18, 22:25, 15:13).
 27 мая: Братислава (Словакия): Словакия — Чехия 3:0 (25:22, 25:20, 25:15).
 3 июня: Оденсе (Дания): Дания — Чехия 1:3 (11:25, 25:23, 23:25, 17:25).
 3 июня: Дебрецен (Венгрия): Венгрия — Словакия 3:1 (25:23, 20:25, 25:17, 25:17).
 10 июня: Левице (Словакия): Словакия — Дания 3:0 (28:26, 27:25, 25:21).
 10 июня: Свитави (Чехия): Чехия — Венгрия 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).
 17 июня. Оденсе (Дания): Дания — Словакия 1:3 (20:25, 25:22, 20:25, 17:25).
 18 июня. Сомбатхей (Венгрия): Венгрия — Чехия 3:1 (25:18, 25:19, 26:28, 25:23).
 24 июня. Пльзень (Чехия): Чехия — Дания 3:1 (27:25, 25:17, 23:25, 25:23).
 24 июня. Пухов (Румыния): Словакия — Венгрия 3:2 (25:19, 25:18, 21:25, 28:30, 15:13).
 1 июля. Оденсе (Дания): Дания — Венгрия 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26).
 1 июля. Острава (Чехия): Чехия — Словакия 3:1 (24:26, 25:20, 25:17, 25:17).

Группа С 

 27.05—1.07.2006.
 27 мая. Рига (Латвия): Латвия — Румыния 3:1 (30:28, 25:7, 21:25, 25:21).
 28 мая: Мюнстер (Германия): Германия — Болгария 2:3 (17:25, 25:21, 17:25, 28:26, 9:15).
 2 июня: Ольденбург (Германия): Германия — Латвия 3:2 (25:15, 20:25, 25:11, 20:25, 15:8).
 4 июня: София (Болгария): Болгария — Румыния 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:23).
 10 июня: Рига (Латвия): Латвия — Болгария 0:3 (21:25, 19:25, 30:32).
 11 июня: Плоешти (Румыния): Румыния — Германия 3:1 (25:22, 31:33, 25:22, 27:25).
 17 июня. София (Болгария): Болгария — Латвия 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).
 17 июня. Дюрен (Германия): Германия — Румыния 3:0 (25:18, 25:22, 25:19).
 24 июня. Плоешти (Румыния): Румыния — Болгария 1:3 (25:22, 24:26, 17:25, 16:25).
 25 июня. Рига (Латвия): Латвия — Германия 0:3 (16:25, 15:25, 19:25).
 30 июня. Варна (Болгария): Болгария — Германия 3:2 (25:22, 20:25, 25:21, 24:26, 15:12).
 1 июля. Плоешти (Румыния): Румыния — Латвия 0:3 (24:26, 19:25, 17:25).

Группа D 

 26—28.05.2006. Харьков (Украина)
 26 мая: Украина — Норвегия 3:0 (25:15, 25:10, 25:15); Финляндия — Турция 3:2 (25:22, 23:25, 25:16, 23:25, 15:12).
 27 мая: Финляндия — Норвегия 3:0 (25:16, 25:13, 25:13); Турция — Украина 3:1 (25:17, 18:25, 25:22, 25:22).
 28 мая: Турция — Норвегия 3:1 (25:11, 22:25, 25:14, 25:17); Финляндия — Украина 3:2 (25:22, 18:25, 25:19, 21:25, 15:13).

 2—4.06.2006. Сало (Финляндия)
 2 июня: Финляндия — Норвегия 3:0 (25:18, 25:19, 25:18); Турция — Украина 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).
 3 июня: Украина — Норвегия 3:1 (25:22, 25:22, 29:31, 26:24); Турция — Финляндия 3:0 (28:26, 25:22, 25:22).
 4 июня: Турция — Норвегия 3:0 (25:14, 25:17, 25:20); Украина — Финляндия 3:2 (25:27, 25:17, 25:23, 23:25, 15:8).

Группа E 

 2—4.06.2006. Загреб (Хорватия)
 2 июня: Эстония — Босния и Герцеговина 3:0 (25:20, 25:14, 25:19); Хорватия — Израиль 3:0 (+:-).
 3 июня: Эстония — Израиль 3:0 (+:-); Хорватия — Босния и Герцеговина 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:18).
 4 июня: Босния и Герцеговина — Израиль 3:0 (+:-); Хорватия — Эстония 3:0 (25:23, 25:20, 25:18).
 Сборной Израиля зачтены технические поражения в матчах 1-го тура за участие в её составе игроков, заявленных с нарушением правил.

 16—18.06.2006. Раквере (Эстония)
 16 июня: Эстония — Босния и Герцеговина 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:18); Хорватия — Израиль 3:0 (25:18, 25:20, 25:20).
 17 июня: Хорватия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:22, 25:17, 25:13); Эстония — Израиль 3:2 (29:27, 22:25, 25:20, 23:25, 15:11).
 18 июня: Хорватия — Эстония 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:20); Босния и Герцеговина — Израиль 3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:23).

Группа F 

 1—3.06.2006. Роттердам (Нидерланды)
 1 июня: Словения — Македония 3:0 (25:16, 25:16, 25:21); Нидерланды — Швеция 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).
 2 июня: Словения — Швеция 3:0 (25:16, 25:18, 25:16); Нидерланды — Македония 3:1 (25:15, 25:19, 29:31, 25:22).
 3 июня: Швеция — Македония 3:2 (27:29, 25:23, 23:25, 25:18, 15:8); Нидерланды — Словения 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:23).

 9—11.06.2006. Скопье (Македония)
 9 июня: Нидерланды — Словения 3:2 (25:18, 23:25, 25:19, 16:25, 15:12); Македония — Швеция 3:1 (27:25, 25:19, 22:25, 25:22).
 10 июня: Нидерланды — Швеция 3:0 (25:12, 25:16, 25:20); Словения — Македония 3:2 (25:20, 21:25, 21:25, 28:26, 15:8).
 11 июня: Словения — Швеция 3:0 (25:22, 29:27, 25:19); Нидерланды — Македония 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:21).

Итоги 
По итогам второго раунда путёвки на чемпионат Европы 2007 года получили победители групп — Бельгия, Словакия, Болгария, Турция, Хорватия, Нидерланды. 

Белоруссия, Чехия, Германия, Финляндия, Эстония, Словения, занявшие в группах вторые места, продолжили борьбу за три вакантные путёвки в третьем раунде.

Третий раунд 
 2 сентября 2006. Могилёв (Белоруссия).  Белоруссия —  Словения 0:3 (22:25, 23:25, 28:30).
 9 сентября. Марибор (Словения).  Словения —  Белоруссия 1:3 (24:26, 25:23, 20:25, 21:25).

 2 сентября. Лейпциг (Германия).  Германия —  Чехия 3:0 (25:22, 25:22, 25:18).
 9 сентября. Свитави (Чехия).  Чехия —  Германия 2:3 (25:20, 22:25, 25:20, 25:27, 12:25).

 3 сентября. Раквере (Эстония).  Эстония —  Финляндия 1:3 (21:25, 30:32, 25:21, 13:25).
 9 сентября. Тампере (Финляндия).  Финляндия —  Эстония 3:1 (25:23, 25:17, 25:18).

По итогам третьего раунда путёвки на чемпионат Европы 2007 года получили победители стыковых матчей — Словения, Германия и Финляндия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2006 год в волейболе